Longwood puede referirse a:

 Longwood (Florida)
 Longwood (Wisconsin)
 Longwood (Nueva York)
 Longwood (Huddersfield)
 Longwood (Santa Helena)
 Longwood (Irlanda)
 La batalla de Longwoods
 La Longwood University de Virginia
 La Estación Longwood de la Autoridad de Transporte de la Bahía de Massachusetts.